Шарль-Анри-Луи д’Арсак де Тернэ или шевалье де Тернэ (; 27 января 1723 — 19 декабря 1780) — французский морской офицер. Участвовал в Семилетней войне и в войне за независимость США.

Карьера 
В 1737 году де Тернэ вступил в Мальтийский орден св. Иоанна. Поступил на службу в ВМС Франции в 1738 году. 10 января 1761 года стал капитаном военного корабля «Robuste».

Семилетняя война 
В 1762 году, в конце Семилетней войны, де Тернэ возглавил тайную французскую экспедицию по захвату английского форта Сент-Джонс на Ньюфаундленде. В задачи экспедиции входил захват и удержания Ньюфаундленда, а также возможный захват Луисбурга. 20 мая 1762 года де Тернэ во главе эскадры из двух линейных кораблей, фрегата и двух флейт, прорвав британскую блокаду побережья, вышел из Бреста в Атлантику. 20 июня французские корабли достигли Ньюфаундленда. 27 июня французы отрядом из 750 человек не встретив особого сопротивления, захватили Сент-Джонс. После захвата Сент-Джонса французы приступили к уничтожению рыболовной инфраструктуры, по последующим оценкам британцев, ущерб составил около 1 млн фунтов стерлингов.

Французы ожидали ответных действий англичан не ранее следующего года, но узнавший в июле о французском нападении полковник Уильям Амхерст собрал британский экспедиционный отряд. Для возврата Сент-Джонса британской короне на Ньюфаундленде высадился отряд в 1500 человек. 12 сентября британские войска атаковал французов. Нападение британцев стало неожиданным, стремительной атакой они овладели Сигнал-Хилл. Французы укрылись непосредственно в форте. Де Тернэ решил не вступать в сражение с превосходящими вдвое силами британцев и принял решение оставить сухопутный гарнизон с частью морской пехоты в форте, приказав им сдаться через три дня. Сам же командующий, воспользовавшись туманом и благоприятным ветром, с флотом отплыл во Францию.

Возвращение во Францию было трудным, де Тернэ пришлось укрываться от британского флота в порту Ла-Коруньи в Испании. В конечном итоге де Тернэ во главе флота смог достигнуть Бреста только в январе 1763 года. Несмотря на очевидный провал операции, уход от сражения и сдачу захваченного форта, действия де Тернэ были признаны оправданными, поскольку он смог сохранить флот.

Война за независимость США 
После семилетней войны де Тернэ командовал различными кораблями, в 1771 году получил звание бригадного генерала и назначен комендантом Иль-де-Франс (ныне Маврикий) и Иль-де-Бурбон (Реюньон).

В ноябре 1776 года был произведён в контр-адмиралы. В 1780 году он возглавил французский флот в экспедиции к берегам Америки. После высадки 7000-й французской армии графа Рошамбо в Ньюпорте французский флот был блокирован британцами. Шевалье де Тернэ скончался от тифа на борту корабля в порту Ньюпорта.

Поскольку устав ордена Госпитальеров включает обет безбрачия, шевалье де Тернэ никогда не был женат и не оставил потомства.

Память 
В честь де Тернэ Лаперуз назвал открытую им для европейцев 23 июня 1787 года бухту Терней () в Приморском крае. После 1922 года название бухты перешло также и на расположенный поблизости посёлок.

Примечания

Библиография 
 Biography at Dictionary of Canadian Biography Online
 Gardner, Asa. The Order of the Cincinnati in France

Адмиралы Франции XVIII века
Участники Североамериканского театра Семилетней войны
Участники Войны за независимость США